Марьевка — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.

Входит в состав Александровского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Луговая.

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района